Translink (Noord-Ierland), een  openbaarvervoerbedrijf in Noord-Ierland. 
 Trans Link Systems, de Joint venture achter de OV-chipkaart.
 TransLink (Brits-Columbia), een openbaarvervoersbedrijf in Vancouver e.o.
 TransLink (Queensland), een openbaarvervoersbedrijf in Brisbane en Queensland, Australië
 TransLink (San Francisco), een betaalsysteem voor het openbaarvervoer in San Francisco e.o..